Cecilio Acosta, es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre del escritor Venezolano Cecilio Acosta.

La parroquia Cecilio Acosta cuenta con una población estimada de 71.002 habitantes (2008), una superficie de 7 km² y una densidad de población de 10.143,14 habitantes por km².

Límites generales 
La parroquia Cecilio Acosta se encuentra entre las parroquias  Cacique Mara al norte (Av. 94, calle 95, calle 98),  Francisco Eugenio Bustamante al oeste (Circunvalación 2),  Manuel Dagnino y  Cristo de Aranza al sur (Av. Sabaneta) y  Cacique Mara al este (Av. 94).

Relieve 

La parroquia es una meseta llana de tierras bajas, constituyendo la cuenca de numerosas cañadas, hasta desembocar en el Lago de Maracaibo. Presenta un relieve muy suave que disminuye de oeste a este.

Hidrografía 

La parroquia es atravesada por 2 cañadas una que viene norte – sur y la otra que viene sur – norte que se unen en el Barrio Padre de la Patria para formar la Cañada de Morillo.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 71.002 habitantes (2008), predominan los barrios y sectores humildes, con algunos conjuntos residenciales. La parroquia se está urbanizando aceleradamente, potenciada por su ubicación entre 2 de las principales avenidas de la ciudad la Circunvalación 1 y 2, y la presencia del Metro de Maracaibo del cual 3 estaciones se encuentran en la parroquia:  Sabaneta, El Guayabal y El Varillal.

Cultura 

La parroquia cuenta con la influencia de la Institución Niños Cantores del Zulia, y de la Arquidiócesis de Maracaibo que han construido las sedes de varias de sus dependencias allí cambiándole la cara al sector. Entre ellas la Universidad Católica Cecilio Acosta UNICA, la estación de televisión  NCTV, el estadio Niños Cantores.

Vías de comunicación 
Las vías principales son las Circunvalaciones 1 y 2, la 2 marca el límite oeste de la parroquia mientras que la 1 la atraviesa. Así mismo, la Calle 98, a la altura de Polimaracaibo, comunica la Circunvalación 1 con la Circunvalación 2, a la altura de la llamada esquina de la Estación de Servicios El Turf. Las calles internas son estrechas y frecuentemente en mal estado. El medio de transporte masivo Metro de Maracaibo viaja por toda la isla central de la Avenida 100 (Sabaneta), convirtiéndose en otra importante vía de comunicación.

Clasificación de zonas

Barrios 
Cecilio Acosta, La Pastora, Socorro, Estrella de Belén, Los Claveles, Gallo Verde, 5 de Julio, Santa Clara Norte, Terrazas de Sabaneta, Ixora Rojas, Padre de la Patria, Maracaibo Antañón, Andrés Eloy Blanco, Alfredo Sadel.

Sectores 
Sabaneta, Calle 98 (Corredor Vial Cecilio Acosta), 5 de Julio, Las Palmeras, Alfredo Sadel, El Guayabal, Gallo Verde, Niños Cantores, La Pastora, Los Claveles.

Urbanizaciones
La Vega, El Varillal, El Guayabal, FAC, La Paz, Conjunto Residencial Parque La Colina, La Unión, Urbanización Urdaneta, Conjunto Residencial El Palmeral, Residencias Las Palmeras, Residencias Gallo Verde, Conjunto Residencial La Vega y Conjunto Residencial Los Almendros.

Sitios de referencia 

 Sede principal de la Policía de Maracaibo.
 NC Televisión.
 Estadio Niños Cantores.
 Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA).
 Alfarería Unión.
 Centro Comercial El Varillal.
 Clínica Metropolitana.
 Clínica San Juan.
 Estadio Ramón Monzant. 
Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia.

Referencias

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Cecilio Acosta
Epónimos de Cecilio Acosta